Tatone – re dei Longobardi tra il 500 e il 510 circa
 Tatone – personaggio dei cartoni animati Hanna-Barbera
 Clan Tatone – gruppo malavitoso italiano di Milano